François Berreur, né en 1959, metteur en scène et acteur de théâtre français ;
 Michel Berreur, né en 1941, comédien cascadeur français, adepte des arts martiaux.
Patronyme français